Гидро́граф:
 Гидрограф (специалист) — специалист по выполнению гидрографической съёмки. См. также гидрография
 Гидрограф — график изменения во времени расходов воды.